Соревнования в плавании на дистанции 100 метров брассом у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 3 и 4 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Заплывы стартовали 3 августа в 10:46 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 3 августа в 17:39 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Переплыв 
Переплыв стартовал в 18:34 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 4 августа в 17:13 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист 
 Результаты полуфиналов 
 Результаты переплыва 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018